Pozorty (Olsztyn) – część Olsztyna
 Pozorty (powiat iławski) – wieś w powiecie iławskim